Великоолександрівська селищна територіальна громада — територіальна громада в Україні, у Бериславському районі Херсонської області з адміністративним центром у селищі міського типу Велика Олександрівка.

Площа території — 865,4 км², населення громади — 16 239 осіб (2020 р.).

Створена у 2020 році, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 726-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області», шляхом об'єднання територій та населених пунктів Білокриницької та Великоолександрівської селищних, Білоусівської, Брускинської, Двидово-Брідської, Малоолександрівської, Новодмитрівської, Новокалузької, Новопавлівської, Старосільської, Трифонівської та Чкаловської сільських рад Великоолександрівського району Херсонської області.

Населені пункти 
До складу громади увійшли селища міського типу Біла Криниця, Велика Олександрівка, Кар'єрне, села Білогірка, Білоусове, Білоусове, Безводне, Брускинське, Буцівське, Веселе, Вишневе, Давидів Брід, Довгове, Запоріжжя, Іщенка, Кам'яне, Костромка, Криничанка, Мала Олександрівка, Нова Калуга, Нова Калуга Друга, Нововасилівка, Новодмитрівка, Новопавлівка, Первомайське, Старосілля, Степове, Твердомедове, Токареве, Трифонівка, Червона Людмилівка, Чкалове, Шостакове та Щасливе.

Примітки

Посилання 
 Геопортал адміністративно-територіального устрою України. Великоолександрівська громада 

Громади Бериславського району
Засновані в Україні 2020